Druga hrvatska rukometna liga je predstavljala treći rang hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 1993./94.

Ljestvice

Jug

Sjeverna grupa

Južna grupa

Doigravanje za pobjednika

Zapad

Sjever

Istok

Izvori 
 Jurica Gizdić: "RK Solin - 50 godina rukometa u Solinu", Solin, 2006.
 RK Hrvatski Dragovoljac Dugi Rat - 2. HRL Jug 1993./94. , pristupljeno 26. svibnja 2016.
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1994/1995, Zagreb, 1994.

Poveznice 
 1.A HRL 1993./94.
 1.B HRL 1993./94.

1993-94
m-2